Plainview kan syfta på:

Plainview, Arkansas
Plainview, Louisville, Kentucky
Plainview, Minnesota
Plainview, Nebraska
Plainview, New York
Plainview, Tennessee
Plainview, Texas